Zanjan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zanjan (provins), 
 Zanjan, provinshuvudstad, 
 Zanjan (flygplats), 
 Zanjan (shahrestan), delprovins

Robotskapade Iranförgreningar